El Torneig de Delray Beach 2011, conegut oficialment com a Delray Beach International Tennis Championships 2011 és una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 del circuit ATP. La dinovena edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 27 de febrer de 2011 al Delray Beach Tennis Center de Delray Beach, Florida, Estats Units.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011